Reconquista — recuperação dos ibéricos cristãos das terras perdidas para árabes
 Reconquista (México) — aumento da presença demográfica e cultural de mexicanos em uma área dos Estados Unidos anteriormente parte do México
 Reconquista (Santa Fé) — localidade na Argentina
 Reconquista (jornal) — semanário português
 Battlefield Earth — filme de ficção científica com John Travolta, traduzido no Brasil como A Reconquista

Desambiguação